Deze lijsten geven een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs in hun geschiedenis speelden in Vierde klasse van 1952 tot 2016.

Eeuwige ranglijst
Onderstaand overzicht van de clubs die tussen 1952 en 2016 in de Vierde klasse speelden. Indien een club fuseerde en een nieuwe naam aannam staat die club apart in de lijst. Deze is dus niet volgens stamnummer. Enkel als een club later terug de oude naam aannam zijn deze seizoenen erbij geteld. De naam van de club wordt weergegeven zoals ze in het laatste seizoen speelden, indien de club later van naam veranderde en niet meer in de derde klasse speelde staat de toen gangbare naam erin. Dit geldt ook voor Vlaamse clubs die onder hun Franse naam in de competitie speelden maar later niet meer onder hun vervlaamste naam. Tussen haakjes de Franse naam van clubs waarvan de Nederlandstalige naam gangbaar is in Vlaanderen.

Zie ook
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Eerste Klasse
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Tweede Klasse
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Derde Klasse

Voetbal in België
Belgische voetbalcompetitie